Assedio di Scutari (1474) 
Assedio di Scutari (1478-1479)
Prima guerra di Scutari (1405-1412) tra la Repubblica di Venezia e il Principato di Zeta
Seconda guera di Scutari (1419-1426) tra la Repubblica di Venezia e il Principato di Zeta con il Despotato di Serbia